

Якшурка — річка в Удмуртії, ліва притока Вожойки
 Якшурка — річка в Удмуртії, ліва притока Казанки

Дивись також 
 Якшур